

Часовня — присілок, Афанасьєвський район, Кіровська область
 Часовня — присілок, Люберецький міський округ, Московська область
 Часовня — присілок, Сернурський район, Марій Ел